Саблуко́в — русская фамилия. Известные носители:
 
 Саблуков, Гордий Семёнович (1803—1880) — востоковед.
 Саблуков, Иван Семёнович (1735—1777) — художник-портретист, педагог, академик живописи.
 Саблуков, Николай Александрович (1776—1848) — генерал, мемуарист.